Imię i nazwisko Bob Gardiner nosili lub noszą m.in.:
 Bob Gardiner (ur. 1936) – australijski lekkoatleta, chodziarz, olimpijczyk z 1964 i 1968
 Bob Gardiner  (1951–2005) – amerykański animator i plastyk